Mascow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Mascow (1584–1638), deutscher Theologe
 Gottfried Mascow (1698–1760), deutscher Rechtswissenschaftler
 Petrus von Mascow (1634–1719), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch: Mascov